Een Sint-Alfonsuskerk of een Sint-Alfonskerk of een Sint-Alphonsuskerk is een kerkgebouw gewijd aan de Heilige Alfonsus.

België
Sint-Alfonskerk (Bommershoven)
Sint-Alfonskerk (Goor) te Heist-op-den-Berg
Sint-Alfonsuskerk (Leuven)

Nederland
Sint-Alphonsuskerk (Beneden-Leeuwen)
Sint-Alphonsuskerk (Slagharen)

Frankrijk
Sint-Alfonsuskerk (Halluin)

Overig
Sint-Alfonsuskerk (Paramaribo), Suriname

Alfonsuskerk